Les Championnats du monde de squash masculin 2002 est l'édition 2002 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 6 au 14 décembre 2002 à Anvers en Belgique. L'Australien David Palmer remporte son premier titre face à John White en finale.

Têtes de série

Tableaux

Finales

Moitié haute

Section 1

Section 2

Moitié basse

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2002

2002
Squash masculin
Squash masculin 2002
Monde masculin
Sport en Belgique en 2002
Sport en décembre 2002
Monde masculin 2002